Святой Мартин:
 Мартин Турский, память 11 ноября
 Мартин I (папа римский), память 14 апреля
 Мартин Брагский, память 20 марта, 22 ноября
 Мартин Тонгрский, память 21 июня
 Мартин Виеннский, память 1 июля
 Мартин из Верту, память 24 октября
 Мартин Арадесский, память 26 ноября

См. также 
 Мартина Римская
 Мартин
 Санкт-Мартин
 Сент-Мартин
 Сан-Мартинью

Примечания